Alain Turpault (1954-), photographe français ;
 Alexandre Turpault (1819 -1899), un fabricant de toiles ;
 Alexandre Turpault (1889-1941), maire de Bois-d’Arcy; né à Puy-Notre-Dame et fusillé au Mont Valérien le 12 décembre 1941 ;
 François Turpault (1778-1833), maire de Cholet (1815-1821) ;
 Georges Turpault, filateur de Cholet, qui fit construire le château Turpault à Quiberon au début du  ;
 Isabelle Turpault, élue Miss France en 1983 ;
 René Turpault (1750-1818) fabricant à Cholet de toiles et de mouchoirs, époux de Perrine Potier ;
 René Turpault (1881-1944), né à Cholet, avocat, maire de la Tardière 1926-1944 (Vendée).

Notes et références